Никомед (, , III век до н. э.) — древнегреческий .

Время жизни Никомеда определено, исходя из следующих соображений. С одной стороны, Никомед критиковал Эратосфена за предложенный этим математиком метод удвоения куба. С другой стороны, Аполлонию Пергскому конхоида Никомеда была уже известна.

Никомед занимался классическими математическими проблемами — квадратурой круга и удвоением куба. Для удвоения куба он использовал приём вставок. Для выполнения этого приёма он построил специальную механическую кривую — конхоиду, которую описал в не дошедшем до нас сочинении. Никомед изобрёл и особый механизм для вычерчивания конхоиды. Папп Александрийский пишет, что Никомед, как и Динострат, использовал некую квадратрису (возможно, квадратрису Гиппия) для осуществления квадратуры круга.

Литература 

 Прасолов В. В.. Три классические задачи на построение. Удвоение куба, трисекция угла, квадратура круга.  М.: Наука, 1992. 80 с. Серия «Популярные лекции по математике», выпуск 62.
 
 Шаль, Мишель. Исторический обзор происхождения и развития геометрических методов, § 17. М., 1883
 Heath T. L. A History of Greek Mathematics (2 Vols.) (Oxford, 1921)
 Knorr W. R. The ancient tradition of geometric problems. Boston: Birkhäuser, 1993.
 Seidenberg A. Remarks on Nicomedes' duplication. Archive for History of Exact Sciences, v. 3, 1966, p. 97-101.

Ссылки 

 

Математики Древней Греции